Чемпионами турнира-2009 становится американская пара Трэвис Перротт / Карли Галликсон, получившие специальное приглашение от организаторов на участие в турнире. В финале они переиграли действующих чемпионов - индийско-зимбабвийский дуэт Леандер Паес / Кара Блэк.

Сеянные 

  Лизель Хубер /  Махеш Бхупати (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Леандер Паес (Финал)
  Лиза Реймонд /  Марцин Матковски (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Марк Ноулз (Второй раунд)

<ol start="5">
 Се Шувэй /  Кевин Ульетт ''(Полуфинал)
 Надежда Петрова /  Максим Мирный ''(Первый раунд)
 Ренне Стаббз /  Роберт Линдстедт ''(Четвертьфинал)
 Бетани Маттек-Сандс /  Ненад Зимонич ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 

Взрослые